Сезон 1929—1930 у Серії А — 33-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт.

Схід 

Результати

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Фінал 

|-
|colspan="3" | 11 травня 1930

|-
|colspan="3" | 18 травня 1930

|-
|colspan="3" | 25 травня 1930

|-
|colspan="3" | 1 червня 1930

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1930
Швейцарія
Швейцарія